

Geografia

Germania 
 Ramsen – comune nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)

Russia 
 Ramsen – antico nome tedesco di Zarečnoe, ex comune ora località nel Bagrationovskij rajon (Kaliningrad)

Svizzera 
 Ramsen – comune (Canton Sciaffusa)

Pagine correlate 

 Ramsden